Сегмента́ция:

 Сегментация — в информационной технологии: процесс создания дисковых разделов.
Сегментация — в вычислительной технике: схема логической адресации памяти компьютера в архитектуре x86.
 Сегментация — в обработке изображений: процесс разделения цифрового изображения на несколько сегментов (суперпикселей).
 Сегментация — в морфологии — то же, что метамерия: расчленение тела или отдельных органов на повторяющиеся сегменты (метамеры).
 Сегментация — в эмбриологии: ряд последовательных делений яйца.
 Сегментация — в языкознании: линейное членение речевого потока (на сегменты).
 Сегментация — в маркетинге: разделение рынка на сегменты.

См. также 
 Сегмент
Разбиение

Примечания